Dieser Artikel behandelt die belgische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1980.

Qualifikation 

Abschlusstabelle Gruppe 2

|}

Spielergebnisse

Belgisches Aufgebot

Endrunde 

Gruppe 2

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

In der Gruppenphase begannen die Belgier mit einem 1:1 gegen England. Im zweiten Gruppenspiel gegen die guten Spanier konnten die Belgier durch Tore von Gerets und Cools den 2:1-Sieg erringen. Im dritten Gruppenspiel reichte in Rom ein 0:0 gegen den Gastgeber Italien um als Gruppensieger ins Finale einzuziehen.

Finale 

Im Finale konnten die Deutschen durch ein Tor des Kopfballungeheuers Horst Hrubesch nach zehn Minuten in Führung gehen. Nach einem getroffenen Elfmeter von Vandereycken in der 75. Minute erzielte abermals Hrubesch das 2:1 zwei Minuten vor Schluss in der 88. Minute. Die Belgier konnten bis zum Spielschluss kein Tor mehr erzielen und somit wurde Deutschland zum zweiten Mal Europameister. Den Belgiern blieb der Vizeeuropameistertitel.

Belgien
1980